Дуглас Ерасмус (, 4 квітня 1990) — південноафриканський плавець.
Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.

Посилання 
 Дуглас Ерасмус на Olympedia.org 
 Дуглас Ерасмус на Sports-Reference.com
 Дуглас Ерасмус на Swimrankings.net

Примітки 

Південноафриканські плавці
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Призери Африканських ігор з плавання
Плавці вільним стилем